Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit jr., Nederlandse organisator van sportactiviteiten
Leonard Corneille Dudok de Wit, Nederlandse excentriekeling en onder meer fervent wandelaar 
Michael Dudok de Wit, Nederlandse animator, filmregisseur en illustrator